Сен-Жан-ле-Блан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Сен-Жан-ле-Блан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре